

Toponyme 

 Koné, village du Burkina Faso, dans le département de Kindi
 Koné, village du Cameroun, dans la région du Nord ;
 Koné, commune de Nouvelle-Calédonie.

Nom de famille 
Koné est un nom de famille mandingue très fréquent au Mali, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso :

Personnalités politiques et militaires 
 Amadou Koné (1966-), homme politique ivoirien ;
 Diané Mariam Koné (1953-), femme politique malienne ;
 Fatoumata Koné (1981-), femme politique française ;
 Gaoussou Koné, commandant ivoirien, ancien seigneur de guerre des Forces nouvelles ;
 Gaston Ouassénan Koné (1939-), homme politique et romancier ivoirien  ;
 Kafougouna Koné (1944-), militaire et homme politique malien ;
 Mamadou Koné (1952-), homme politique ivoirien ;
Moriba Alain Koné (? - ), avocat et personnalité politique guinéen ;
 Noukoun Kone (1909-1988), militaire français ;
 Yoro Kone (1952-), militaire sénégalais, diplomate de la CEDEAO ;
 Zacharia Koné, colonel ivoirien, ancien seigneur de guerre des Forces nouvelles ;

Artistes 
 Aicha Koné (1957-), chanteuse ivoirienne ;
 Seydou Koné, appelé Alpha Blondy (1953-), chanteur de reggae ivoirien ;
 Amadou Koné (1963-), écrivain ivoirien ;
 Modibo Koné, appelé Askia Modibo (1968-), musicien et chanteur de reggae malien ;
 Babani Koné, chanteuse malienne ;
 Daouda Koné (1951-), chanteur ivoirien ;
 Mikan Céline Koné, actrice ivoirienne ;
 Sarah Koné (1985-), cheffe d'orchestre et metteuse en scène ;
 Tidiani Koné (1926-2001), saxophoniste malien ;

Football 
 Arouna Koné (1983-), footballeur ivoirien ;
 Bakaré Koné (1989-), footballeur ivoirien ;
 Bakari Koné (1981-), footballeur ivoirien ;
 Bakary Koné (1988-), footballeur burkinabé ;
 Boubacar Koné (1984-), footballeur malien ;
 Djakaridja Koné (1986-), footballeur burkinabé ;
 Emmanuel Koné (1986-), footballeur ivoirien ;
 
 Koro Koné (1989-), footballeur ivoirien ;
 Lamine Koné (1989-), footballeur français ;
 Lanciné Koné (1979-), footballeur ivoirien ;
 Mamadou Koné (1991-), footballeur ivoirien ;
 Mory Koné (1994-), footballeur franco-ivoirien ;
 Moussa Koné (1990-), footballeur ivoirien ;
 Moussa Koné (1996-), footballeur sénégalais ;
 Nouhoum Koné (1982-), footballeur malien ;
 Panayótis Koné (1987-), footballeur grec ;
 Sidy Koné (1992-), footballeur malien ;
 Soufiane Koné (1980-), footballeur français ;
 Tiassé Koné (1981-), footballeur ivoirien ;
 Youssouf Koné (1995-), footballeur malien ;
 Yssouf Koné (1982-), footballeur burkinabé.

Basket-ball 
 Assitan Koné (1995-), joueuse française de basket-ball ;
 Fatoumata Koné (1988-), joueuse ivoirienne de basket-ball ;
 Mohamed Koné (1981-), joueur ivoirien de basket-ball.
 Sika Koné (2022-), joueuse malienne de basket-ball.

Autres sports 
 Alimata Koné (1965-), athlète ivoirienne ;
 Gaoussou Koné (1944-), athlète ivoirien ;
 Mariam Koné, handballeuse ivoirienne ;
 Souleymane Roêl Koné (1951-), taekwondoïste ivoirien ;
 Souleymane Koné (1995-), coureur cycliste burkinabé.

Autres domaines 
 Aminata Koné, juriste et militante pour les droits humains en France ;
 Malamine Koné (1971-), entrepreneur franco-malien, fondateur d'Airness ;
 Omar Koné, imam québécois ;

Prénom

Autres
 Koné, le nom français de Kone, une entreprise finlandaise fabriquant des ascenseurs
 Arrêt Koné, un arrêt du Conseil d'État français

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme ivoirien
Patronyme malien